Guapotá kan syfta på:

Colombia 

 Guapotá (kommun), Santander, 
 Guapotá (ort), Santander,